Кюнцель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кюнцель, Александр Александрович (1898—1984) — российский учёный-медик, преподаватель Пермского медицинского и педагогического институтов.
 Кюнцель, Беата Августа (более известна под фамилией Кларсфельд; род. 1939) — немецкая журналистка, известная своей борьбой за разоблачение нацистов после войны. 
 Кюнцель, Клаудия (более известна под фамилией Нюстад; род. 1978) — титулованная немецкая лыжница, двукратная олимпийская чемпионка.